Елизабет Доротея фон Хесен-Дармщат (, * 24 април 1676 в Дармщат, † 9 септември 1721 в Хомбург фор дер Хьое) е принцеса от Хесен-Дармщат и чрез женитба ландграфиня на Хесен-Хомбург.

Тя е дъщеря на ландграф Лудвиг VI фон Хесен-Дармщат (1630 – 1678) и втората му съпруга Елизабет Доротея (1640 – 1709), дъщеря на херцог Ернст I Саксония-Гота-Алтенбург.

Елизабет Доротея се омъжва в Буцбах на 14/24 февруари 1700 г. за ландграф Фридрих III Якоб от Хесен-Хомбург (1673 – 1746). Тя е писателка и владее немски, френски, латински и италиански, също и гръцки. Ландграфинята превежда Жан Пугет де Ла Серес „Pensées sur la mort“ на италиански. Тя възпитава децата си.

Елизабет Доротея е погребана в ландграфската фамилна грообница в Бад Хомбург фор дер Хьое.

Деца 
Елизабет Доротея и ландграф Фридрих III Якоб имат децата:
 Луиза Вилхелмина (1703 – 1704)
 Лудвиг Йохан Вилхелм Груно (1705 – 1745), руски генерал-фелдмаршал
∞ 1738 принцеса Анастасия Трубецкая (1700 – 1755)
 Йохан Карл (1706 – 1728), избран да се ожени за царската дъщеря Елисавета
 Ернестина Луиза (*/† 1707)
 Фридрих (*/† 1721)

Литература 
 Johann I. von Gerning: Die Lahn- und Main-Gegenden von Embs bis Frankfurt S. 156
 Philipp Dieffenbach: Geschichte von Hessen... S. 231

Източници

Родословно дърво 

Ландграфове на Хесен-Хомбург
Хесени
Жени
Родени през 1676 година
Починали през 1721 година
Родени в Дармщат
Починали в Бад Хомбург